Das Patrozinium der heiligen Cäcilia von Rom tragen folgende Kapellen und Kirchen:

Argentinien 
 Kathedrale von Mar del Plata

Deutschland

A – K 
 St. Cäcilia (Bösel), Niedersachsen
 St. Cäcilia (Oberkassel) in Bonn-Oberkassel
 St. Cäcilia (Cadolzburg), Bayern
 St. Cäcilia (Dauchingen), Baden-Württemberg
 St. Cäcilia (Düsseldorf-Benrath)
 St. Cäcilia (Düsseldorf-Hubbelrath)
 St. Cäcilia (Eichenbühl), Bayern
 St. Cäcilia (Nothberg) in Eschweiler-Nothberg
 St. Cäcilia (Wenholthausen) in Eslohe-Wenholthausen
 St. Cäcilie (Gehrenrode)
 St. Cäcilia (Germering)
 St. Cäcilia (Harsum)
 St. Cäcilia (Hehlrath)
 St. Cäcilia (Heusenstamm)
 St. Caeciliae (Klettstedt)
 St. Cäcilien (Köln)

L – Z 
 St. Cäcilia (Mosbach)
 St. Cäcilia (Mühlhausen)
 St. Cäcilia (Irmgarteichen) in Netphen
 St. Cäcilia (Pesch) in Nettersheim, Nordrhein-Westfalen
 St. Cäcilia (Niederzier)
 St. Cäcilia (Östringen)
 St. Cäcilia (Pavelsbach), Gemeinde Postbauer-Heng, Bayern
 St. Cäcilia (Preist)
 St. Johannes der Täufer und St. Cäcilia (Rasdorf)
 St. Cäcilia in Regensburg
 St. Cäcilia (Saffig)
 St. Cäcilia (Westönnen) in Werl
 Cäcilien- und Margarethenkirche (Leerhafe) in Wittmund-Leerhafe

Frankreich 
 Kathedrale von Albi
 St-Eugène-Ste-Cécile, Paris

Italien 
 Santa Cecilia in Trastevere, Rom
 Oratorium der Hl. Cäcilia, Bologna

Kanada 
 Kathedralbasilika St. Cäcilia, Salaberry-de-Valleyfield

Niederlande 
 Lutherse Kerk (Tiel)

Österreich 
 Kirchenruine St. Cäcilia, St. Pölten

Spanien 
 Santa Cecília (Montserrat), Provinz Barcelona, Katalonien
 Santa Cecilia (Barriosuso), Provinz Burgos, Kastilien
 Santa Cecilia (Vallespinoso de Aguilar), Provinz Palencia, Kastilien

Cacilia